Hippo Diarrhytus (griechisch  Hippon diarros) steht für:

 eine antike Stadt, das heutige Bizerta in Tunesien
 Titularbistum Hippo Diarrhytus, ein Titularbistum